Das Orléans Masters 2021 im Badminton fand vom 23. bis zum 28. März 2021 in Orléans statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
 Srikanth Kidambi (Viertelfinale)
 Kantaphon Wangcharoen (zurückgezogen)
 Hans-Kristian Vittinghus (Halbfinale)
 Kunlavut Vitidsarn (Halbfinale)
 Kashyap Parupalli (2. Runde)
 Sitthikom Thammasin (zurückgezogen)
 H. S. Prannoy (2. Runde)
 Khosit Phetpradab (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Pornpawee Chochuwong (Halbfinale)
 Mia Blichfeldt (zurückgezogen)
 Busanan Ongbumrungpan (Champion)
 Saina Nehwal (Halbfinale)
 Evgeniya Kosetskaya (zurückgezogen)
 Gregoria Mariska Tunjung (zurückgezogen)
 Yvonne Li (1. Runde)
 Neslihan Yiğit (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Marcus Ellis / Chris Langridge (zurückgezogen)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (zurückgezogen)
Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (zurückgezogen)
 Ben Lane / Sean Vendy (Champions)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (zurückgezogen)
 Jones Ralfy Jansen / Peter Käsbauer (Viertelfinale)
 M. R. Arjun / Dhruv Kapila (Viertelfinale)
 Mathias Christiansen / Niclas Nøhr (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Champions)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Finale)
 Chloe Birch / Lauren Smith (Viertelfinale)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Viertelfinale)
 Émilie Lefel / Anne Tran (zurückgezogen)
 Selena Piek / Cheryl Seinen (Halbfinale)
 Linda Efler / Isabel Herttrich (zurückgezogen)
 Siki Reddy / Ashwini Ponnappa (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Marcus Ellis / Lauren Smith (zurückgezogen)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (zurückgezogen)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (zurückgezogen)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (zurückgezogen)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (zurückgezogen)
 Robin Tabeling / Selena Piek (zurückgezogen)
 Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (Champions)
 Rodion Alimov / Alina Davletova (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
Turnierseite

2021
Badminton 2021